Аполинарий (Apollinaris) е мъжко име, произлизащо от Аполон.

Известни с това име:

 Сидоний Аполинарий, гало-римски писател, епископ на Клеърмонт 469/470 г., светия
 Аполинарий Лаодикийски или Аполинарий Младши (310–390), епископ на Лаодикея
 Аполинарий Старши, баща на Аполинарий Младши
 Свети Аполинарий

Други:
 Аполинарис, марка минерална вода
 XV Аполонов легион (Legio XV Apollinaris)
 Аполинарианизъм, (аполлинарианство), теологично учение на Apollinaris von Laodicea